

Этноним 
Таты — тюркский этноним для покоренных нетюркских народов;

Народы 
 Таты — один из 3 субэтносов крымских татар;
 Таты — иранский этнос;
 Таты — иранский этнос, также называемый кавказскими персами, носители татского языка;
 Армяно-таты — армянский этнос, носители татского языка.

См. также 
 Тоты